

Astronomia 
12984 Lowry – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Lowry – città della Contea di Walworth, Dakota del Sud
Lowry – città della Contea di Pope, Minnesota

Persone 
Kyle Lowry – cestista statunitense
L. S. Lowry – pittore britannico
Malcolm Lowry – scrittore britannico
Thomas Martin Lowry – chimico britannico